Le mot film peut désigner :

Objet 
 Un film, en général, est une fine couche venant recouvrir un substrat : un film plastique, un film d'eau ; ici, le mot anglais film est l'exacte traduction du mot français pellicule ;
 Un film étirable est utilisé au contact des denrées alimentaires pour les protéger de l'oxydation par l'air, des contaminations (salissures, bactéries...) et améliorer ainsi leur conservation ;
 Un film, en particulier, est une pellicule photographique composé d'un substrat souple sur lequel est déposé un composé chimique photosensible (voir film) ;
 Un film, par métonymie, est l'œuvre culturelle qui était autrefois enregistrée sur une pellicule photographique, et maintenant dans des mémoires numériques, et qui est au cœur du cinéma et de l'audiovisuel.

Culture 
 Film, œuvre de cinéma expérimental écrite par Samuel Beckett et réalisée par Alan Schneider en 1965
 Film, groupe de rock de Croatie fondé en 1978.
 Le Film, album de Philippe Katerine sorti en 2016.

Toponymie 
 Film, une localité suédoise de la commune d'Östhammar.
 Film, un village blotti dans les montagnes de la péninsule de Musandam, dans le sultanat d'Oman.